Боцюрко — українське прізвище.

 Боцюрко Володимир Іванович — український вчений у галузі ендокринології, доктор медичних наук, професор. 
 Боцюрко Лев — діяч ОУН

 Чайківська Клавдія (з дому Боцюрко) — діячка ОУН.

Див. також 
 Боцюрків

Українські прізвища